Папалоте има више значења:

 Папалоте (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Папалоте (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Папалоте (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику